Облога Старого Бихова — облога литовського міста козацькими та московськими військами 29 серпня — 26 листопада 1654 року.
 Облога Старого Бихова — облога міста, в якому оборонялися козаки І. Нечая та С. Виговського, московським військом 14 травня — 4 грудня 1659 року.